De 5 kilometer openwaterzwemmen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2019 vond plaats op 13 juli 2019 in het Yeosu Expo Ocean Park.

Uitslag 

 <small>* OTL = Out of time limit

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 05